Гасто́н Барро́ (;  — ) — французский футболист и тренер, игрок сборной Франции. На протяжении многих лет был тренером сборной Франции, в этом качестве участвовал в чемпионате мира 1938 года.

Карьера

Клубная 
Большую часть своей карьеры игрока Гастон Барро провёл в клубе «Леваллуа», за который начал выступать в 1898 году. С 1908 по 1909 год Барро играл за парижский «Клёб Франсе», после чего вернулся в «Леваллуа», где и завершил карьеру в 1919 году. В течение своей карьеры футболист выступал на позициях защитника и полузащитника.

В сборной 
Гастон Барро дебютировал в сборной Франции 30 апреля 1911 года в товарищеском матче с Бельгией. В дальнейшем футболист сыграл ещё в 11 товарищеских встречах сборной, последняя из которых (против команды Венгрии) была сыграна 31 мая 1914 года
.

Итого: 12 матчей; 7 побед, 1 ничья, 4 поражения.

Тренерская 
В 1919 году, завершив карьеру игрока, Гастон Барро вошёл в состав тренерского комитета сборной Франции в качестве технического менеджера. Руководить сборной на первом чемпионате мира Барро помешала экзаменационная сессия (по совместительству тренер являлся преподавателем консерватории)
.
В 1934 году на роль главного тренера был приглашён англичанин Джордж Кимптон. Барро же руководил сборной на домашнем чемпионате мира в 1938 году. Команда под его руководством прошла Бельгию и уступила в четвертьфинале будущим победителям турнира итальянцам. Формально он оставался руководителем сборной Франции вплоть до 1954 года: под его руководством она сыграла всего 197 матчей.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации футбола Франции
 Профиль на Footballdatabase.eu
 Статистика на NFTeams

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Клёб Франсе»
Футбольные тренеры Франции
Тренеры сборной Франции по футболу